Navbahor steht für:

 Navbahor (Fargʻona), ein Dorf in der Provinz Fargʻona in Usbekistan
 Navbahor (Namangan), eine Siedlung städtischen Typs in der Provinz Namangan in Usbekistan
 Navbahor (Bezirk), einen Bezirk der Provinz Navoiy in Usbekistan